Separatism kan syfta på:

 Separatism (statsvetenskap) – strävan att bilda en självständig stat.
 Separatism (sociologi) – bruket att begränsa medlemskap i en grupp efter kön, hudfärg eller andra kriterier.
 Kyrklig separatism – viljan att avskilja sig från ett större trossamfund och bilda ett eget där alla har samma tro.
 Kvinnoseparatism - att kvinnor ska hantera kvinnofrågor utan inblandning av män.